'US Navy peut désigner :
 , une goélette construite en 1809 en tant que canonnière  166 et nommée Alligator en 1812 ;
 , un sloop acheté en 1813 et capturé par les Britanniques le  au cours de la bataille du lac Borgne ;
 , une goélette, lancée en 1820, et sabordée en 1822 ;
 , un sous-marin américain lancé en 1862 et coulé en .

Alligator